Абрагамо́вський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Абрагамовський Зеновій Михайлович (1913, с. Дибще, нині Козівського району Тернопільської області — 1966, м. Сідней, Австралія) — лікар, громадський діяч.
 Абрагамовський Степан (1857, містечко Микулинці, нині смт Теребовлянського району Тернопільської області — 1916, там само) — український громадський діяч, політик.

 Абрагамовська-Грицко-Кібюк Стефанія Степанівна — українська громадська діячка